Гарриет Брукс (, 2 июля 1876 — 17 апреля 1933) — первая канадская учёная в области ядерной физики.

Биография 
Гарриет Брукс родилась в Эксетере (провинция Онтарио) в семье Джорджа и Элизабет Уорден Брукс. Она была третьей из девяти детей. Её отец владел мельницей, но она сгорела во время пожара, не будучи застрахованной, и Джордж был вынужден наняться в фирму по продаже муки, и семье пришлось часто переезжать. В итоге Бруксы окончательно обосновались в Монреале.

Гарриет Брукс поступила в Университет Макгилла в 1894 году всего через 6 лет после выпуска первого потока. В 1898 году она получила степень бакалавра с отличием по математике и естественной философии, была награждена премией Анны Молсон за достижения в области математики.

По окончании университета Гарриет начала работать с Эрнестом Резерфордом, изучала электричество и магнетизм. Первая её работа была опубликована в разделе Transactions of the Canadian Section Лондонского королевского общества, в 1899 году а в 1901 году она стала первой женщиной университета Макгилла, получившей степень магистра. Гарриет работала вместе с Резерфордом, исследуя свойства радиоактивного излучения тория. Соответствующие научные статьи за авторством Резерфорда и Брукс были напечатаны в Royal Society Transactions и Philosophical Magazine в 1901—1902 гг. и легли в основание развития ядерной физики.

В 1901 году Гарриет Брукс получила стипендию для докторантуры по физике в колледже Брин-Мар (Пенсильвания). Там она добилась престижной европейской стипендии Брин-Мар (Bryn Mawr European Fellowship). Резерфорд содействовал тому, чтобы она получила стипендию для обучения в его бывшей лаборатории в Кембриджском университете, где она стала первой женщиной, обучавшейся в Кавендишской лаборатории, однако её научный руководитель, Дж. Дж. Томсон, занимался своими исследованиями и не уделял достаточного внимания к работе своей подопечной.

В 1903 году Гарриет вернулась на своё прежнюю работу в университет Макгилла (Royal Victoria College) в исследовательскую группу Резерфорда, в 1905 году получила место на факультете Барнард-колледжа в Нью-Йорке. В 1906 году Гарриет была помолвлена с профессором физики Колумбийского университета, но поскольку это противоречило официальной позиции колледжа, что замужняя женщина не может быть успешным учёным, то помолвка была разорвана, и Гарриет осталась работать в колледже.

В 1906 году М. Горький и М. Андреева посетили США для сбора денег на революцию. После выступления М. Андреевой в Колумбийском университете, Гарриет Брукс познакомилась с русскими знаменитостями. Еще до личного знакомства Брукс была знакома с творчеством Горького и была поклонницей его литературного таланта.  Знакомство зашло так далеко, что Брукс стала посещать виллу «Святой ручей», на которой жили русские знаменитости, к тому времени уже подвергшиеся в США общественной обструкции. У них сложились настолько теплые отношения, что Брукс решила вместе с Горьким и Андреевой плыть через Атлантику в Италию, и еще некоторое время путешествовать по Италии вместе, посетить о. Капри, где тогда жил Горький.

В 1906 году, во время путешествия по Италии, Гарриет Брукс познакомилась с Марией Кюри и некоторое время работала в её лаборатории в Радиевом институте (Париж). Под своим именем она не публиковалась, но её упомянула Мария Кюри в трёх своих статьях. Она пыталась получить место в Манчестерском университете, и Резерфорд составил для неё рекомендательное письмо, но Гарриет Брукс решила оставить научную деятельность.

В 1907 году она вышла замуж за преподавателя университета Макгилла Фрэнка Питчера и осталась жить в Монреале. В браке родилось трое детей, но двое из них погибли в юном возрасте. Она участвовала в разных женских организациях, но к науке так больше и не вернулась. В 1933 году Гарриет Брукс умерла от лейкемии, возможно, связанной с полученным ею радиоактивным облучением. Некролог в её честь был опубликован Резерфордом в журнале Nature.

В 1980-х гг. вклад Гарриет Брукс в развитие ядерной физики был переосмыслен и назван одним из фундаментальных. Она первой обнаружила радиоактивный газ, выделяющийся в процессе распада тория, и сделала вывод о превращении химических элементов. Она также работала над важными исследованиями радона и актиния.

В честь Гарриет Брукс было названо одно из зданий в Chalk River Laboratories, в 2002 году её имя было внесено в Канадский научно-технический зал славы (Canadian Science and Engineering Hall of Fame)

Примечания

Литература 
 
 E. Rutherford and H. T. Brooks, «The New Gas from Radium» Trans. R. Soc. Canada, 1901, Section III, 21
 Brooks, H. (1901) «Damping of the oscillations in the discharge of a Leyden jar.» Master’s thesis.

Ссылки 
 
 Article at UCLA
 BROOKS, HARRIET

Физики Канады
Лица национального исторического значения Канады
Сотрудники Барнард-колледжа
Физики XX века